Гленн Реш (,  10 липня 1948, Мус-Джо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірні команди Канади та США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1966 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Рокіз», «Нью-Джерсі Девілс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 612 матчів у НХЛ, включаючи 41 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національні збірні Канади та США.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1976, 1979.
 Приз Білла Мастерсона — 1982.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1976, 1977, 1984.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1980.

Інше 
Працював аналітиком хокейних матчів в телерадіомовній компанії CBC.

Був головним тренером молодіжної команди «Оттава Сенаторс», як асистент працював з клубами «Міннесота Норт-Старс» та «Філадельфія Флаєрс».

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Гравці збірної США з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Тренери «Міннесота Норт-Старс»
Тренери «Оттава Сенаторс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Американські спортивні коментатори